Архит:

 Архит Тарентский — философ-пифагореец, математик и механик, теоретик музыки, государственный деятель и полководец.
 Архит — ударный кратер на Луне.